A Lyngby BK, teljes nevén Lyngby Boldklbub egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1921-ben alapították, jelenleg a másodosztályban szerepel.

Története

Jelenlegi keret

2009. július 12. szerint.

Sikerek

Bajnokság 
 Győztes (2): 1983, 1992
 Második (3): 1981, 1985, 1991
 Harmadik (3): 1984, 1988, 1989
Kupa
 Győztes (3): 1984, 1985, 1990
 Második (2): 1970, 1980
Másodosztály
 Győztes(1) : 2007
 Második (1) : 1979
 Harmadik (1) : 2006

Ismertebb játékosok

A legutóbbi szezonok

Korábbi edzők

 Jørgen Hvidemose (1981-1987)
 Hans Brun Larsen (1987)
 Kim Lyshøj (1987-1990)
 Kent Karlsson (1991-1992)
 Michael Schäfer (1992-1995)
 Benny Lennartsson (1995-1998)
 Poul Hansen (1998-2001)
 Hasse Kuhn (2001-2003)
 Bent Christensen (2003-2005)
 Kasper Hjulmand (2006-2008)
 Henrik Larsen (2008-2009)

További információk

 Hivatalos weboldal
 Hivatalos szurkolói oldal

Dán labdarúgócsapatok
1921-ben alapított labdarúgócsapatok